

Geografia 
Somalia
 Nogal, regione della Somalia
 Valle del Nogal, situata nell'omonima regione

Stati Uniti d'America
 Nogal, census-designated place della Contea di Lincoln, Nuovo Messico

Idrografia
 Nogal fiume della Somalia